Pinkett ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Pinkett (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Caleeb Pinkett (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Jada Pinkett Smith (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Ward Pinkett (1906–1937), US-amerikanischer Trompeter